Swat the Fly – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Swat the Fly – film del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Swat the Fly – film del 1916 prodotto dalla Willie Hopkins
 Swat the Fly – film del 1918 diretto da Gregory La Cava
 Swat the Fly – film del 1935 diretto da  Dave Fleischer